Кубок французької ліги з футболу 2017–2018 — 24-й розіграш Кубка ліги у Франції. Титул вп'яте поспіль здобув Парі Сен-Жермен.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2017

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2017

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 січня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 січня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 січня 2018

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок французької ліги на soccerway 

2017–2018
Франція
Франція
2017 у французькому спорті
2018 у французькому спорті